Andreasen ist ein patronymisch gebildeter dänischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn des Andreas“.

Varianten 
 Andreassen (norwegisch)
 Andreasson (schwedisch)

Namensträger 
 Ann Andreasen (* 1960), färöische Sozialpädagogin und Filmproduzentin
 Astrid Andreasen (* 1948), färöische Künstlerin und wissenschaftliche Illustratorin
 Axel Andreasen (1878–1953), dänischer Zeichner, Lithograph, Songwriter und Schauspieler
 Carl Andreasen (1874–?), dänischer Radrennfahrer
 Claus Andreasen (* 1947), dänischer Archäologe, Museumsdirektor und Hochschulrektor
 Emil Andreasen (1895–1972), dänischer Boxer
 Gunnar Andreasen (1914–1996), dänischer Boxer

 Heidi Andreasen (* 1985), färöische Schwimmerin
 Lawrence Andreasen (1945–1990), US-amerikanischer Wasserspringer
 Leon Andreasen (* 1983), dänischer Fußballspieler
 Marta Andreasen (* 1954), spanische Buchhalterin und britische Politikerin
 Mie Andreasen, dänischer Filmproduzent
 Nancy Andreasen (* 1938), US-amerikanische Psychiaterin
 Rannvá Biskopstø Andreasen (* 1980), färöische Fußballspielerin
 Vivi Andreasen (* 1976), färöische Fußballspielerin

Einzelnachweise 

Familienname
Dänischer Personenname
Patronym